L’œil de paon peut désigner :
 Le Cycloconium, maladie parasitaire de l'olivier,
 Une fleur du genre Tigridia (Iridaceae), aussi appellé lis de Tigre ou fleur de paon.